Джура:
 Джура — личное мужское имя.

Топоним 
 Джура (, ) — остров на западе Шотландии, в архипелаге Внутренние Гебриды.
 Isle of Jura — односолодовый шотландский виски, производимый на одноимённой винокурне этого острова.

Фамилия 
 Джура, Александру (род. 1957) — румынский гребец-байдарочник.
  (1795—1865) — итальянский архитектор и инженер, создатель первого современного висячего моста в континентальной Европе (1832).

Другое 
 Джура — оруженосец и слуга казацкого старшины на Украине в XVI—XVIII веках.
 «Джура» — приключенческий роман Георгия Тушкана, названный по имени главного персонажа (1940).
 «Джура» — фильм Адольфа Бергункера, экранизация романа (СССР, 1964).
 Джура нагара — азербайджанский народный музыкальный инструмент.
 Джура — псевдоним поэта, фельетониста, беллетриста, драматурга и литературоведа В. А. Гиляровского.

См. также 
 
 
 Джуру